Velino Selo est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Velino Selo, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Velino Selo, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.